Софи́я Блэк-Д’Э́лиа (, род. 23 декабря 1991) — американская актриса. Она выросла в Нью-Джерси и в семнадцатилетнем возрасте начала свою карьеру со второстепенной роли в дневной мыльной опере ABC «Все мои дети».

Блэк-Д’Элиа получила первую известность в 2011 году, благодаря роли в недолго просуществовавшем сериале MTV «Молокососы», ремейке одноимённого британского шоу. После его закрытия она имела второстепенные роли в сериалах «Сплетница» и «Измена», а также главную в фильме «Континуум». В 2015 году Блэк-Д’Элиа исполнила одну из центральных ролей в провальном сериале The CW «Посланники». С начала 2017 года снимается в комедийном сериале «Мик», где играет одну из главных ролей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США